

Гейзел-Грін — місто, штат Вісконсин
 Гейзел-Грін — селище, штат Вісконсин
 Гейзел-Грін — переписна місцевість, штат Алабама
 Гейзел-Грін — переписна місцевість, штат Кентуккі